Gegner steht für:
 den Begriff Gegner im Sinne von Kampf oder Konkurrenz
 Der Gegner, eine 1919 kurz in Berlin erschienene und 1930 von Franz Jung wiedergegründete Literaturzeitschrift
 Gegner (Zeitschrift), eine 1999 in Berlin gegründete Literaturzeitschrift
 Jana Gegner (* 1985), deutsche Inline-Speedskaterin und Eisschnellläuferin

Siehe auch:
 Antagonist